Keiji est un nom masculin japonais assez courant au Japon.
 Keiji est un manga de Mio Asō, Tetsuo Hara et Keiichirō Ryū en 18 tomes.
 Keiji Nakazawa est un écrivain japonais, auteur en particulier de J'avais six ans à Hiroshima, le , 8 h 15, avec Bernard Clavel .

Prénom japonais
Prénom masculin